Лодий — фамилия. Известные носители:

 Лодий, Андрей Петрович (1803—1870) — оперный певец, лирический тенор, музыкальный педагог.
 Лодий, Зоя Петровна (1886—1957) — российская певица (лирическое сопрано).